Junayd ist ein arabischer männlicher Vorname () mit der Bedeutung „kleiner bzw. junger Soldat“ und bezeichnet:

Yahya Mahmud bin Junayd (* 1946), saudi-arabischer Akademiker
al-Dschunaid († 910), wichtige Autorität des Sufismus

Die türkische Version lautet Cüneyt.